Autostrada M3 (Anglia)
 Autostrada M3 (Irlandia Północna) – autostrada w całości znajdująca się w Belfaście, stolicy Irlandii Północnej
 Autostrada M3 (Macedonia Północna) – jedna z macedońskich autostrad
 Autostrada M3 (Węgry) – autostrada na Węgrzech w ciągu trasy europejskiej E71